La brasserie Mor Braz est située à Theix-Noyalo dans le département du Morbihan. Elle se caractérise par l'utilisation d'eau de mer dans la fabrication de ses bières.

Elle a reçu le Cristal de l’innovation (1999) et la médaille d’or du concours Lépine (2001).

Nom
Mor Braz signifie « grande mer » en breton ; c'est une baie délimitée par la presqu'île de Quiberon à l'ouest, par Carnac, la presqu'île de Rhuys, Damgan au nord et par Guérande à l'est.

Brasserie ayant son siège en Bretagne
Theix